Gintaras Tamošiūnas (* 1963) ist ein litauischer Jurist und Politiker, Mitglied des Seimas.

Leben 
Von 1992 bis 1997  absolvierte Tamošiūnas das Diplomstudium der Rechtswissenschaft an der Vilniaus universitetas. Ab 1987 arbeitete er als Jurist. Ab August 1999 war er Rechtsanwalt. Er gründete eigene Anwaltskanzlei (Advokato G. Tamošiūno kontora). Er arbeitete in der Stadtverwaltung Vilnius. Er war Kandidat bei der Parlamentswahl in Litauen 2012 in Antakalnis. Seit dem 4. Juni 2014 ist er Mitglied im Seimas (statt Uspaskich, der Mitglied im Europaparlament wurde).

Er ist Mitglied der Darbo partija.

Er ist verheiratet. Seine Frau ist Egidija Tamošiūnienė (* 1974),  Richterin, Professorin für Zivilverfahrensrecht der Rechtsfakultät der Mykolo Romerio universitetas.

Einzelnachweise

Weblinks 
Website von Tamošiūnas

Mitglied des Seimas
Rechtsanwalt (Litauen)
Jurist in der Kommunalverwaltung (Litauen)
Absolvent der Universität Vilnius
Litauer
Geboren 1963
Mann
Sowjetbürger
Kommunalbeamter (Vilnius)